Wilger Luis Aranda Campuzano (Santiago de Cuba, Cuba; 9 de abril de 1988), conocido como Casdapro, es un rapero cubano de música cristiana. Galardonado del festival Moviendo y Premios El Galardón Internacional, además nominado a Premios Arpa, Premios Redención y Cuerda Viva.

Inicios 
Su primer encuentro con el rap fue a la edad de 10 años, cuando un primo lo lleva a un evento del género que se celebraba en su ciudad natal en aquellos años. Desde entonces es el género musical en el cual expresa mensajes de restauración y edificación a todo el que escucha sus canciones.

Carrera musical 
Ha lanzado varios sencillos y 2 EPs, debutando en el 2016 con el sencillo «Real» y bajo el seudónimo de aquel entonces Xenuino, siendo nominado este a los Premios AMCL 2016 en la categoría Canción Urbana del Año. En el año 2018 lanza su primer EP «Preguntas Frecuentes» (Faq), siendo con la canción de mismo nombre ganador en 3 categorías de la 6.ª Edición del Festival Moviendo 2019. 

En el año 2021 lanza el EP «Comprometidos», el cual cuenta con la participación especial de Henry G y Radikal People. Sumando al proyecto un total de 24 artistas en representación de 21 naciones logra ser galardonado a Premios El Galardón Internacional 2022 en la categoría Colaboración Urbana. Además con su sencillo «Antítesis» logra ser nominado a Premios Arpa 2022 en la categoría de Mejor Álbum o Track Urbano.

El 17 de octubre de 2022 lanza el sencillo «Romanos 8:31», canción con la cual se estrena como artista perteneciente al catálogo del sello discográfico Christian MYDIA de la distribuidora Symphonic Latino.

Premios y nominaciones 

 Premios Arpa 2022 - Nominado 
 Premios El Galardón Internacional 2022 - Ganador
 Festival Moviendo 2021 - Ganador

 Festival Cuerda Viva 2021 - Nominado
 Premios El Galardón Internacional 2020 - Nominado
 Premios Redención 2020 - Nominado
 Festival Moviendo 2020 - Nominado
 Festival Moviendo 2019 - Ganador
 Premios AMCL 2016 - Nominado

Referencias 

Cantantes de música cristiana
Músicos cristianos
Raperos cristianos
Cubanos